Orodès est un nom propre porté notamment par plusieurs souverains parthes et arméniens de l'Antiquité : :

Royaume des Parthes 
 Orodès I
 Orodès II
 Orodès III

Royaume d'Arménie 
 Orodès I

Royaume d'Élymaïde 
 Orodès I
 Orodès II
 Orodès III
 Orodès IV
 Orodès V
 Orodès VI

en:Orodes